Церкље може бити:
 Церкље об Крки, насељено место у општини Брежица, Словенија
 Церкље на Горењскем, насељено место у иастоименој општини, Словенија